Lotto Dstny Ladies ist ein belgisches Radsportteam im Frauenradsport, das seit dem Jahr 2006 als UCI Women’s Team an internationalen Straßenradrennen teilnimmt.

Hauptsponsor des Teams ist die belgische Lotterie, die im Männerradsport auch das Lotto-Soudal-Team unterstützt. Geleitet wird das Team von Kurt Van De Wouwer.

Als erstes Frauenradsportteam trat die Mannschaft der Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport MPCC bei.

Kader 2023

Erfolge 
2012
 La Route de France, 2. Etappe: Cherise Taylor

2013
 Südafrikanische Meisterschaft, Straße und Einzelzeitfahren:  Ashleigh Moolman
 Dwars door de Westhoek: Jolien D’hoore

2014

2015
 1. Etappe Festival luxembourgeois du Cyclisme Féminin Elsy Jacobs: Elena Cecchini
 Italienische Straßenmeisterschaft: Elena Cecchini
 4. Etappe Trophée d’Or Féminin: Anisha Vekemans

2016
 Südafrikanische Straßenmeisterschaft:  An-Li Kachelhoffer
 Trofee Maarten Wynants: Lotte Kopecky
 Trophée d’Or Féminin
 1. Etappe und Gesamtwertung: Élise Delzenne
 5. Etappe: Claudia Lichtenberg

2017
 Festival Elsy Jacobs, 2. Etappe: Élise Delzenne

2018

2019

2020

2021–2022
keine internationalen Siege

2023

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
2009
 7. Rad-Weltcup der Frauen (Einzel: 9. Grace Verbeke)
2010
 5. Rad-Weltcup der Frauen (Einzel: 7. Grace Verbeke)
2011
 7. Rad-Weltcup der Frauen (Einzel: 26. Rochelle Gilmore)
2012
 9. Rad-Weltcup der Frauen (Einzel: 18. Ashleigh Moolman)
2013
 14. Rad-Weltcup der Frauen (Einzel: 22. Ashleigh Moolman)
2014
 10. Rad-Weltcup der Frauen (Einzel: 24. Jolien D’hoore)
2015
 9. Rad-Weltcup der Frauen (Einzel: 11. Elena Cecchini)
UCI Women’s WorldTour

UCI World Ranking

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website (niederländisch, französisch, englisch)
 UCI-Ranglistenarchiv
 

Radsportteam in Belgien
UCI Women’s Continental Team